Le chiffre de Trithémius ou tableau de Trithémius est une méthode de chiffrement par substitution polyalphabétique inventée par l'abbé allemand Trithème durant la Renaissance.

Les Allemands et de nombreux auteurs de l'époque 1600-1700 prétendent que c'est lui qui a inventé le carré de Vigenère. Un tel tableau se trouve bien dans Polygraphia (1518), mais il l'appelle « tableau de transposition » et ne l'emploie pas de la même façon que Vigenère. En outre, la notion de mot-clef est complètement absente de l'œuvre de Trithème. C'est cependant bien la première fois qu'un tel tableau apparaît.

Fonctionnement de la table 
Comment Trithème utilisait-il sa tabula recta ? Il chiffrait la première lettre du message clair avec la première ligne, la deuxième lettre avec la deuxième ligne Il n'y avait pas d'alphabet clair distinct, mais la première ligne du tableau pouvait en tenir lieu. Quand il arrivait à la dernière ligne du tableau, il recommençait avec la première ligne. Cela revenait en fait à une suite de décalages de César : la première lettre n'était pas décalée, la deuxième était décalée d'un cran dans l'alphabet, la troisième de deux crans

Texte et traduction

Notes et références

Liens externes 
  Page sur Trithémius
  Cracking a medieval code
  Applet Java

Trithémius, chiffre de